

Biologia
 Cervello – organo del sistema nervoso dei vertebrati
 Cervello – organo umano

Cucina
 Cervello – alimento di origine animale

Geografia
 Cervelló – comune spagnolo della Catalogna
 Monte Cervello – montagna del Lazio

Arti e letteratura
 Cervello positronico – dispositivo immaginario, presente nei romanzi di Isaac Asimov
 Cervello – gruppo musicale italiano
 Cervello – elemento architettonico